Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Кьево» 13-м в главной итальянской футбольной лиге.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Кьево» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Италии 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Италии по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Кубок Италии

Примечания

Ссылки 
 ФК «Кьево» в сезоне 2014/15 на bdfutbol.com

2014/2015
Кьево
Кьево